Körning kan avse:

 Körning (ridsport) – en disciplin som går ut på att man skall köra en, två eller fyra hästar
 Körning – av ett datorprogram, se Programkörning
 Körning (släkt) – en svensk släkt